Il doppio del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter McNamara e Paul McNamee che hanno battuto in finale Tim Gullikson e Tom Gullikson 6-3, 5-7, 6-4.

Teste di serie 

 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Sherwood Stewart /  Ferdi Taygan (semifinali)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (Campioni)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (secondo turno)
 Fritz Buehning /  Brian Teacher (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1983